

Personnalités 
 Antonio Barragán (1987-), footballeur espagnol ;
 Isidro Santiago Llano dit Barragan (1811-1851), matador espagnol ;
 Javier Lozano Barragan (1933-2022), cardinal mexicain ;
 José Montalvo Barragán (1924-2004), footballeur espagnol ;
 Luis Barragán (1902-1988), architecte mexicain (voir aussi : Maison-atelier de Luis Barragán) ;
 Miguel Barragán (1789-1836), homme politique mexicain ;

Dans la fiction 
 Barragan Luisenbarn, personnage du manga Bleach.

Autres 
 Barragán est un album du groupe rock indépendant américain Blonde Redhead.